Реки Швейцарии образуют густую многоводную сеть. Большинство рек берут своё начало в Альпах, питаются талыми и дождевыми водами. Обладают большим падением, образуя по ходу течения многочисленные водопады. Половодье весеннее, в незначительной степени летнее (таяние ледников) и зимние (оттепели).

Значительные гидроэнергоресурсы страны интенсивно используются (на многих реках возведены каскады ГЭС).

Список наиболее крупных рек по протяженности 
Список наиболее протяженных рек Швейцарии.

Ссылки 
 Сайт реки Швейцарии , , , .

Примечания 

Швейцария
Реки